Vodič je slovo, které se užívá ve více významech:

 elektrický vodič – látka, která vede elektrický proud
 vodič (elektrotechnický výrobek) – drát nebo pásek z vodivého materiálu, kabel atd. k elektrotechnickému použití
 tepelný vodič – látka, která dobře vede teplo

 osoba, která někoho nebo něco vodí:
 vodič loutky – loutkoherec
 vodič (sport) – běžec rozbíhající závod na určité tempo nebo doprovod nevidomých běžců
 mahaut – vodič slona

Podobné názvy 
 Převaděč
 Přivaděč
 Převodník

Externí odkazy